Animali mitologici

Libri 
Gli animali fantastici: dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them) – uno pseudobiblion fantasy del 2001 scritto da J. K. Rowling

Cinema 
Animali fantastici (Fantastic Beasts) – una serie cinematografica ispirata a Gli animali fantastici: dove trovarli
Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them) – un film del 2016 diretto da David Yates
Animali fantastici - I crimini di Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – un film del 2018 diretto da David Yates
Animali fantastici - I segreti di Silente (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) – un film del 2022 diretto da David Yates

Altro 
Animali fantastici e motivi decorativi fitomorfici – due portacandela posti nella basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo